Ashanti steht für:

 Ashanti (Film), Abenteuerfilm von Richard Fleischer (1979)
 HMS Ashanti, zwei Kriegsschiffe der britischen Royal Navy
 Ashanti-Pfeffer, eine Pfefferart 
Personen:
 Ashanti (Sängerin) (* 1980), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin 
 Ashanti Alston, US-amerikanischer Anarchist und ehemaliges Mitglied der Black Panther Party

Siehe auch:
 Aschanti
 Ashanti Region in Ghana
 Ashanti Brothers, auch Ashanti Brothers Band, Musikgruppe aus Ghana
 AshantiGold SC, Fußballclub aus Obuasi in Ghana
 Ashanti Goldfields Corporation, ehemalige Goldminengesellschaft in Ghana